Monticello Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Monticello Township (Illinois)
 Monticello Township (Kansas)
 Monticello Township (Minnesota)